Yi’an steht für:
 Yi’an (依安县), Kreis der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yi’an (Tongling) (义安区), Stadtbezirk von Tongling in der chinesischen Provinz Anhui
 Yi’an (Jiexiu) (义安镇), Großgemeinde der Stadt Jiexiu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yi’an (Laishui) (义安镇), Großgemeinde im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei
 Yi’an (Luquan) (宜安镇), Großgemeinde der Stadt Luquan in der chinesischen Provinz Hebei
 Yi’an (Yi’an) (依安镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yi’an (Tongshan) (义安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tongshan von Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu